Der MG Mulan (in Europa MG 4) ist ein Elektroauto der chinesischen Automarke MG, das in Ningde bei SAIC Motor gebaut wird. Er wurde als Weltauto auch für die Erfordernisse des europäischen Markts entwickelt.

Geschichte 
Vorgestellt wurde das Fahrzeug am 10. Juni 2022 für den chinesischen Markt. Die Variante für den europäischen Markt folgte am 28. Juni 2022. Der Verkauf startete sowohl in China als auch in Europa am 13. September 2022. In Deutschland konnten 1000 Kunden den MG 4 vorher reservieren. Ihnen wurde bei einem Kauf eine Auslieferung noch vor Ende 2022 garantiert, damit der komplette Umweltbonus angerechnet werden kann.

Als Konkurrenzmodelle des Fahrzeugs werden unter anderem der VW ID.3 und der Renault Megane E-Tech genannt.

Sicherheit 
Ende 2022 wurde das Fahrzeug vom Euro NCAP auf die Fahrzeugsicherheit getestet. Es erhielt fünf von fünf möglichen Sternen.

Technik 
Als erstes Modell baut der Wagen auf der MSP-Plattform von SAIC Motor auf, die verschiedene Karosserieformen in unterschiedlichen Segmenten ermöglicht. In Europa ist der MG 4 zunächst ausschließlich mit Heckantrieb durch einen permanenterregten Synchronmotor erhältlich. Die Variante Standard hat einen im Boden eingebauten, 110 mm hohen Lithium-Eisenphosphat-Akkumulator mit einem Energieinhalt von 51 kWh, bei Comfort und Luxury ist es ein Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt-Akkumulator mit 64 kWh. Diesen Akku hat auch die zunächst nur in China angebotene Version mit Allradantrieb und je einem Elektromotor pro Achse. Die Reichweite der Baureihe beträgt nach WLTP zwischen 350 und 450 Kilometer und nach CLTC zwischen 425 und 520 Kilometer. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei den heckgetriebenen Varianten bei 160 km/h elektronisch begrenzt. Das Allradantriebsmodell erreicht bis zu 200 km/h.

Technische Daten

Zulassungszahlen in Deutschland 
Im ersten Verkaufsjahr wurden 1.769 MG 4 in der Bundesrepublik Deutschland neu zugelassen. Alle hatten Heckantrieb.

Einzelnachweise

Weblinks 

 offizielle Website (deutsch)
 offizielle Website (chinesisch)

Kombilimousine
Elektroautomodell